Nölestholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nölestholm (Brändö, Åland), 
 Nölestholm, Iniö, Åboland,

Se även
Nölestklobb

Robotskapade Finlandförgreningar